Воля-Бартатовская () — село в Городокской городской общине Львовского района Львовской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 96 человек. Почтовый индекс — 81551. Телефонный код — 3231.

Ссылки 
 Воля-Бартатовская на сайте Верховной рады Украины